Lust is het debuutalbum van de Belgische band Lords of Acid.

Tracklist 
 Take Control
 Rough Sex
 Let's Get High
 The Most Wonderful Girl
 I Sit on Acid (orignal)
 Spacy Bitch
 Pump My Body to the Top
 Mixed Emotions
 Lessons in Love
 Hey Ho!
 I Must Increase My Bust
 I Sit on Acid (Remix)

Muziekalbum uit 1991
Muziekalbum van Lords of Acid